Чакова:

 Чакова — город в Румынии в жудеце Тимиш.
 Чакова, Илона (род. 1970) — чешская поп-певица.
 Чакова, Ольга (род. 1982) — актриса и фотомодель русского происхождения.